De lijst van Grand Prix-winnaars wereldkampioenschap wegrace bevat alle coureurs die één of meer grand-prixoverwinningen in het wereldkampioenschap wegrace op hun naam hebben staan.

 Coureurs vetgedrukt zijn anno  nog actief.

Aantal grand-prixoverwinningen 
 De lijst is bijgewerkt t/m 1 januari 2023.

Per land 

Grand Prix-wegrace